Kampf um Höhe 60 steht für folgende militärischen Auseinandersetzungen:

 Kampf um Höhe 60 (Westfront), 17. April bis 7. Mai 1915
 Kampf um Höhe 60 (Gallipoli), 21. August bis 29. August 1915